Амиейра:

 Амиейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку
 Амиейра — фрегезия (район) в муниципалитете Портел округа Эвора в Португалии
 Замок Амиейра — средневековый замок в Португалии в поселке Амиейра-ду-Тежу, округ Порталегри.